Мохаме́д Диаме́ (; ) — сенегальский футболист, полузащитник испанского клуба «Фуэнлабрада». Выступал за сборную Сенегала.

Карьера 
Мохамед Диаме начал свою карьеру в молодёжном составе клуба «Ланс», а затем, в 2006 году, он начал тренироваться с основой клуба. Однако из-за порока сердца Диаме был вынужден покинуть команду. После восстановления Диаме перешёл в испанский клуб «Линарес», откуда спустя полгода перешёл в «Райо Вальекано». Во время выступления Диаме за «Райо» им интересовались крупнейшие клубы Испании «Реал Мадрид» и «Барселона», а также английский «Арсенал».

В августе 2009 года Диаме был куплен клубом «Уиган Атлетик», заплатившим за трансферы Диаме и другого игрока «Райо», Антонио Амайи, 3,8 млн евро. Несмотря на приостановку переговоров из-за найденных у Диаме проблем с сердцем, 21 августа сделка была юридически оформлена. Диаме дебютировал в составе «Уигана» в матче с «Манчестер Юнайтед», в котором его клуб проиграл 0:5. Летом 2012 года на правах свободного агента перебрался в «Вест Хэм Юнайтед». В августе 2014 года перешёл в «Халл Сити», также на правах свободного агента.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Франции
Футболисты Сенегала
Игроки сборной Сенегала по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ФК «Линарес»
Игроки ФК «Райо Вальекано»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Халл Сити»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Аль-Ахли» Доха
Игроки ФК «Фуэнлабрада»